Eftimie Murgu, politico romeno (1805-1870)
Eftimie Murgu, comune della Romania nel distretto di Caraș-Severin